Alvaro Ciabatti – calciatore italiano
 Gianfranco Ciabatti – sindacalista e poeta italiano
 Gino Ciabatti – canottiere italiano
 Teresa Ciabatti – scrittrice e sceneggiatrice italiana